Anderson Massif bezeichnet

 Anderson-Massiv (Antarktika), ein Bergmassiv in der Heritage Range, Ellsworthland, Antarktika
 Anderson-Massiv (Washington), ein Bergmassiv in den Olympic Mountains im US-Bundesstaat Washington